— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Комё, использовавшийся с 1645 по 1648 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 16-й день 12-й луны 21-го года Канъэй (по григорианскому календарю — 13 января 1645);
 15-й день 2-й луны 5-го года Сёхо (по григорианскому календарю — 7 апреля 1648).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Шан шу чжэн и» ():「正保衡、佐我烈祖格于皇天」.

События 

 1644 год (1-й год Сёхо) — составлена «Карта периода Сёхо»;
 18 мая 1645 (23-й день 4-й луны 2-го года Сёхо) — сёгуну был пожалован титул тюнагона;
 декабрь 1645 года (3-й год Сёхо) — скончался Такуан Сохо, ключевая фигура в движении за реформирование дзэн;
 1648 (6-й год Сёхо) — сёгунат издает кодекс, регулирующий жизнь простолюдинов в Эдо;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература